Мария Баденская (1782—1808) — герцогиня Брауншвейгская.
 Мария Баденская (1834—1899) — княгиня Лейнингенская.
 Мария Баденская (1865—1939) — последняя герцогиня-консорт Ангальта.